Beldahnsee ist eine deutsche Orts- bzw. Gewässerbezeichnung: 

 Beldahnsee, bis 1938 Wiersba, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wierzba (Ruciane-Nida) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Beldahnsee, Binnensee in der Masurischen Seenplatte im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Bełdany im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen